Recaș (< Rékas, Rékás < Řeka) poate fi:
 Toponime
 Recaș (Temesrékas, Temesrékás, Rékas), oraș în județul Timiș, Banat, România
 Râul Recaș, afluent al râului Valea Cărășița
 Alții
 Cramele Recaș, companie producătoare de vinuri din România
 ACS Recaș, club de fotbal din Recaș , Romania

Recas 
 Recas (Toledo), oraș din Spania, situat în provincia Toledo din comunitatea autonomă Castilia-La Mancha
 Reka (en)
 Rzeka (en)
 Řeka (en)
 Réka (en)

Toponime românești
Toponime slave
Împrumuturi lingvistice din maghiară
Împrumuturi lingvistice din limbile slave